Arlington er navnet på flere steder:

Canada 
 Arlington, Nova Scotia
 Arlington, Ontario
 Arlington, Prince Edward Island
 Arlington No. 79, Saskatchewan
 Arlington, Yukon

Sydafrika 
 Arlington, Free State

Storbritannien 
 Arlington, Devon
 Arlington, East Sussex
 Arlington, Gloucestershire

USA 

 Arlington, Alabama
 Arlington, Arizona
 Arlington, Californien
 Arlington, Colorado
 Arlington, Jacksonville, Florida, a geographical section east of downtown
 Arlington, Georgia
 Arlington, Illinois
 Indiana
 Arlington, Monroe County, Indiana
 Arlington, Rush County, Indiana
 Arlington, Iowa
 Arlington, Kansas
 Arlington, Kentucky
 Arlington, Baltimore, Maryland
 Arlington, Massachusetts
 Arlington Township, Michigan
 Arlington, Minnesota
 Arlington, Missouri

 Arlington, Nebraska
 Arlington, New Jersey
 New York
 Arlington, New York
 Arlington, Staten Island
 Arlington, North Carolina

 Arlington, Ohio
 Arlington, Oregon
 Arlington, Pittsburgh, Pennsylvania
 Arlington, South Dakota
 Arlington, Tennessee
 Arlington, Texas

 Arlington, Vermont
 I Virginia:
 Arlington County, Virginia
 Arlington, Northampton County, Virginia
 Arlington Village, Virginia
 North Arlington, Virginia
 South Arlington, Virginia
 Arlington Forest, Virginia
 Arlington Heights, Virginia
 Arlington Ridge, Virginia

 Arlington, Washington
 West Virginia
 Arlington, Harrison County, West Virginia
 Arlington, Upshur County, West Virginia
 Wisconsin
 Arlington (by), Wisconsin
 Arlington, Wisconsin, a village

Andet 
 Arlington House – tidligere bolig og nu mindesmærke for sydstatsgeneralen Robert E. Lee i Arlington, Virginia
 Arlington National Cemetery – militærkirkegård ved Arlington House